Moreira se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cristiano R. Moreira
 Gilson R.P. Moreira
 Plinio Soares Moreira